

Sigle 
 Time Processor Unit – Periferica disponibile in alcuni microcontrollori
 Poliuretano termoplastico
 Tensor Processing Unit, un ASIC (Circuito Integrato per Applicazioni Specifiche) creato da Google per applicazioni di Machine Learning, studiato per la piattaforma TensorFlow.

Codici 
 tpu – codice ISO 639-3 della lingua tampuana

Università 
 Tomsk Polytechnic University – Università Politecnica di Tomsk, Russia